«Э́сбьерг» () — датский профессиональный футбольный клуб, представляющий портовый город Эсбьерг. Клуб является пятикратным чемпионом Дании и трёхкратным обладателем кубка Дании.

История

Достижения 
 Чемпион Дании (5): 1961, 1962, 1963, 1965, 1979.
 Обладатель кубка Дании (3): 1963/64, 1975/76, 2012/13
 Финалист Кубка Дании (6): 1956/57, 1961/62, 1977/78, 1984/85, 2005/06, 2007/08.

«Эсбьерг» в еврокубках 
 Данные на 27 февраля 2014 года

 Домашние игры выделены жирным шрифтом

Главные тренеры 

1956—1957 Лайош Сендрёди
1957—19?? Альф Янг
1960—1962 Руди Штриттих
1963—1964 Арне Сёренсен
1965—1967 Руди Штриттих
1968—1969 Рихард Мёллер-Нильсен
1969—1970 Эрнст Нетука
1970—1971 Людвиг Вег
1972 Петер Стуббе
1972 Йенс Йорген Хансен и Карл Эмиль Кристиансен
1973—1976 Эгон Йенсен
1977—1979 Руди Штриттих
1979—1980 Карл Эмиль Кристиансен
1981—1983 Юрген Велинг
1984—1986 Хенрик Бранденборг
1987—1988 Аллан Микаэльсен
1988 Ян Хансен
1989—1990 Аллан Хебо Ларсен
1990—1993 Ян Хансен
1993 Ян Салтер
1993—1997 Йорн Бак
1997—2002 Вигго Йенсен
2002—2005 Ове Педерсен
2006—2008 Троэльс Бек
2008 Йесс Торуп
2009—2011 Ове Педерсен
2011—2013 Йесс Торуп
2013—2015 Нильс Фредериксен
2015 Микаэль Педерсен
2015—2016 Йонас Даль Андерсен
2016 Колин Тодд
2016—2017 Ларс Лунги Сёренсен
2017—2019 Йоханнес Ламмерс
2019 Клаус Нёргор
2019—2020 Ларс Ольсен
2020 Троэльс Бех
2020—2021 Олафур Кристьянссон
2021 Ларс Винд
2021 Петер Хибалла
2021— Роланд Врабец

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Дании
ФК «Эсбьерг»